Астеасу () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Толосальдеа. Занимает площадь 16,76 км². Население — 1473 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 22 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гипускоа